Antz steht für:

 Antz, US-amerikanischer Trickfilm (1998)

Antz ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Antz (* 1961), deutscher Kunsthistoriker und Kulturmanager
 Eduard Ludwig Antz (1876–1944), deutscher Ingenieur, Unternehmer, Genealoge und Autor
 Joseph Antz (1880–1960), deutscher Pädagoge
 Karl Cäsar Antz (1805–1859), deutscher Arzt und Botaniker
 Walter Antz (1888–1955), bayerischer Beamter

Siehe auch:
 Ants